Kabupaten Nias Selatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Nias, kabupaten, Sumatera Utara, 
 Kabupaten Nias Selatan (kabupaten i Indonesien), Sumatera Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar